Пиньел:

 Пиньел — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда.
 Пиньел — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.